Плей-оф Кубка Стенлі 2011 — стартував після регулярного чемпіонату 13 квітня 2011 та фінішував 15 червня 2011.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
Вашингтон Кепіталс, чемпіон Південно-Східного дивізіону і Східної конференції – 107 очок 
Філадельфія Флайєрз, чемпіон Атлантичного дивізіону – 106 очок 
Бостон Брюїнс, чемпіон Північно-Східного дивізіону – 103 очок 
Піттсбург Пінгвінс – 106 очок 
Тампа-Бей Лайтнінг – 103 очок 
Монреаль Канадієнс – 96 очок 
Баффало Сейбрс – 96 очок 
Нью-Йорк Рейнджерс – 93 очка

Західна конференція 
Ванкувер Канакс, чемпіон Північно-Західного дивізіону, Західної конференції, Кубок Президента – 117 очок 
Сан-Хосе Шаркс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону – 105 очок 
Детройт Ред Вінгз, чемпіон Центрального дивізіону – 104 очка
Анагайм Дакс – 99 очок 
Нашвілл Предаторс – 99 очок 
Фінікс Койотс – 99 очок 
Лос-Анджелес Кінгс – 98 очок 
Чикаго Блекгокс – 97 очок

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій

Східна конференція 
(1) Вашингтон Кепіталс — (8) Нью-Йорк Рейнджерс

(2) Філадельфія Флайєрз — (7) Баффало Сейбрс

(3) Бостон Брюїнс — (6) Монреаль Канадієнс

(4) Піттсбург Пінгвінс — (5) Тампа-Бей Лайтнінг

Західна конференція 
(1) Ванкувер Канакс — (8) Чикаго Блекгокс

(2) Сан-Хосе Шаркс — (7) Лос-Анджелес Кінгс

(3) Детройт Ред Вінгз — (6) Фінікс Койотс

(4) Анагайм Дакс — (5) Нашвілл Предаторс

Півфінали конференцій

Східна конференція 
(1) Вашингтон Кепіталс — (5) Тампа-Бей Лайтнінг

(2) Філадельфія Флайєрз — (3) Бостон Брюїнс

Західна конференція 
(1) Ванкувер Канакс — (5) Нашвілл Предаторс

(2) Сан-Хосе Шаркс — (3) Детройт Ред Вінгз

Фінал Східної конференції 
(3) Бостон Брюїнс — (5) Тампа-Бей Лайтнінг

Фінал Західної конференції 
(1) Ванкувер Канакс — (2) Сан-Хосе Шаркс

Фінал Кубка Стенлі 

(3) Бостон Брюїнс — (1) Ванкувер Канакс

Статистика

Бомбардири

Воротарі 

І = матчі; В = перемоги; П = поразки; КД = кидки по воротах; ГП = голів пропущено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди)

Посилання 
 Плей-оф на espn.com 
 Сезон 2010/11 

Сезон НХЛ 2010—2011